Vemasse steht für:

 Vemasse, einen Suco in Osttimor
 Vemasse (Ort), einen Ort im Suco in Osttimor
 Vemasse (Verwaltungsamt), einen Verwaltungsamt in Osttimor
 Vemasse (Fluss), einen Fluss in Osttimor